Россоша — топоним

 Россоша (Саратовская область) — посёлок при станции в Красноармейском районе
 Россоша (Хмельницкая область) — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины